Jamargo puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
El nombre común de la planta Eruca vesicaria.
El nombre común de la planta Sisymbrium officinale.